Henzler ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Henzler (* 1972), deutsche Fotografin
 Clemens Henzler (1945–2022), deutscher Politiker (CDU)
 Dorothea Henzler (* 1948), deutsche Politikerin (FDP), Kultusministerin in Hessen
 Dorothee Henzler (* 1992), deutsche Turnerin
 Helmut Henzler (* 1948), deutscher Automobilrennfahrer
 Herbert Henzler (* 1941), deutscher Unternehmensberater
 Klaus Henzler, deutscher Basketballspieler
 Reinhold Henzler (1902–1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Simon Henzler (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Wolf Henzler (* 1975), deutscher Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Hensler
 Henssler